Dans le domaine militaire,  peut désigner :

France 
 d'infanterie (France)

Royaume-Uni

URSS

Notes